Un furuncul, numit și abces, este o infecție provocată de obicei de stafilococi care își fac loc de-a lungul unui folicul de păr până sub piele.
Furunculul se umple cu puroi, se umflă și formează un “cap” alb sau galben pe măsură ce lichidul din interior creează presiune.

Vezi și 
 Herpes

Legături externe 
 Ce se intampla, Doctore? 06/07/12-Cum se tratează un furuncul? 
 Știți cum să vă feriți de boli? Azi: Furunculul, 26 septembrie 2009, Amos News

Boli bacteriene
Inflamații
Boli infecțioase